Закон деградації якості енергії — це закон, який полягає в тому, що в процесі накопичення або використання енергії частина її розсіюється (знецінюється, тобто стає ентропічна), втрачаючи здатність виконувати роботу.

Джерела 
Дедю І. І. Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів, 1989 

Екологічні закони
Закони деградації
Енергетичні закони